Souvestre ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Souvestre (1806–1854), französischer Roman- und Bühnendichter
 Marie Souvestre (1835–1905), französische Feministin, Menschenrechtsaktivistin und Schulleiterin
 Pierre Souvestre (1874–1914), französisches Multitalent und Koautor der Fantomas-Saga
 Adeline de Paschalis Souvestre (1848–1925), Gesangslehrerin